El cainito puede referirse a:

Caimito, Cuba, una ciudad la provincia de La Habana.
La planta Caimito
Sinónimo del género Chrysophyllum.